National Cancer Institute
 nominativus cum infinitivo